Гере () град је у Француској у региону Нова Аквитанија, у департману Крез.

По подацима из 2011. године број становника у месту је био 13563.

Географија

Клима

Демографија

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској